Həsənova ist der Familienname folgender Personen:

 Rəhilə Həsənova, aserbaidschanische Komponistin
 Südabə Həsənova (* 1947), aserbaidschanische Politikerin und Verfassungsrichterin